Виктория Димитрова Бабамова, по мъж Възвъзова, е българска обществена деятелка и учителка от Македония.

Биография 
Родена е в 1894 година в Щип, тогава в Османската империя. Неин баща е видният щипянин Димитър Бабамов. Виктория Бабамова завършва Щипското българско девическо училище в 1894 година и българската девическа гимназия в Солун в 1911 година. Учителства в родния си град. В 1912/1913 година Бабамова е българска учителка в Щип.

Виктория Възвъзова развива широка обществена дейност за подпомагане на бежанците от Македония. Тя е сред известните общественички и съпруги на дейци на македонското националноосвободително движение, председателки и членки на настоятелството на Македонския женски съюз. Виктория Възвъзова е председателка на Женското дружество в Айтос и подпредседателка на Щипското женско братство „Тодор Александров“ в София. Тя е една от ръководителките на сиропиталище „Битоля“ в София. Активистка е на Съюза на многодетните семейства в България и на Помощната организация.

Умира в 1978 година в София. Майка е на Кирила Възвъзова-Каратеодорова.

Родословие

Външни препратки 
 „Биографична бележка за Димитър Костадинов Бабамов“, Личен архив, София, 1971 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Щип
Починали в София
Български общественици от Македония
Деятелки на Македонския женски съюз
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български имигранти от Македония в София